Андрій Юрійович Барсуков (26 липня 1993, Буринь  Сумської області — 3 жовтня 2016, смт. Мангуш, Донецька область) — старший лейтенант, командир взводу Збройних Сил України.

Життєвий шлях 
Андрій Юрійович Барсуков народився 26 липня 1993 року в Бурині Сумської області. Після закінчення міської школи № 2, вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів). Життя Андрія було пов'язане з військовою службою. Закінчення навчання у військовій академії співпало з початком АТО, він відбув захищати цілісність держави на Схід країни та більше року проходив військову службу на посаді командира мінометної батареї безпосередньо в районі проведення АТО. Повернувшись з АТО, отримав підвищення по службі — став командиром взводу мінометної батареї 137-го ОБМП 35-ї ОБрМП. 

Загинув 3 жовтня 2016 р. під час виконання бойового завдання внаслідок ДТП близько 15:00 у селищі Мангуш поблизу Маріуполя (Донецька область). В останню дорогу Андрія Барсукова проводжали сотні мешканців Бурині, де він і був похований.

Джерела 
Барсуков Андрій Юрійович ("Єнот", "Барсік") 

https://web.archive.org/web/20170222054620/http://buryn.info/suspilstvo/item/863-buryn-u-zhalobi-za-starshym-leitenantom-andriiem-barsukovym.html 

Уродженці Бурині